Билл Кох (; 7 июня 1955, Братлборо, Вермонт) — американский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, обладатель Кубка мира. Единственный представитель мужской сборной США, завоевавший медаль на Олимпийских играх в лыжных гонках. Является одним из основоположников свободного (конькового) стиля передвижения на лыжах.

Карьера 
В Кубке мира Кох дебютировал в 1982 году, тогда же одержал свою первую в карьере победу на этапе Кубка мира. Всего имеет на своём счету 5 побед на этапах Кубка мира. В сезоне 1981/82 Кох завоевал Кубок мира обойдя в общем зачёте Томаса Вассберга и Харри Кирвесниеми.

На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, завоевал серебряную медаль в гонке на 30 км, что стало одной из главных неожиданностей Олимпиады, так как на тот момент он был практически никому неизвестен, кроме того лыжники с американского континента не имели на тот момент сколь-нибудь больших достижений. Кроме того Кох был 6-м в гонке на 15 км, 13-м в гонке на 50 км и 6-м в эстафете.

На Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде Кох уже считался одним из главных фаворитов, но не оправдал больших надежд, не справившись с большим вниманием прессы. На тех играх он стартовал в четырёх гонках, 15 км - 6-е место, 30 км - не финишировал, 50 км - 13-е место, эстафета - 8-е место.

На Олимпийских играх 1984 года в Сараево показал следующие результаты, 15 км классикой - 27-е место, 30 км коньком - 21-е место, 50 км классикой - 17-е место, эстафета - 8-е место.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле Кох был знаменосцем американской команды и стал 42-м в гонке на 30 км классикой.

На чемпионате мира-1982 в Осло завоевал бронзу в гонке на 30 км коньком.

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы Патни
Выпускники Колледжа Эглона
Лыжники США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам